Rock in Rio – festiwal rockowy w Rio de Janeiro
 Rock in Rio – album Iron Maiden